Гран-при Австралии 2010 года (также известное под названием LXXV Qantas Australian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 28 марта 2010 года на трассе Альберт-Парк, Мельбурн, Австралия. Это была вторая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Авиакомпания Qantas возвратилась в качестве титульного спонсора этапа. Перед этим она уже была им с 1997 по 2001 годы.

Свободные заезды 
Третий гонщик Force India Пол ди Реста, впервые принял участие в практике Формулы-1. Он заменял Адриана Сутиля по ходу первой сессии.

Действующий чемпион мира Дженсон Баттон был быстрейшим в самом начале утренней практики, но позже его превзошли Роберт Кубица из Renault и Нико Росберг из Mercedes, Кубица оказался быстрее Баттона на полсекунды, а его отрыв от Росберга составил две десятых секунды. Лидер чемпионата Фернандо Алонсо большую часть сессии был позади напарника Фелипе Массы. Михаэль Шумахер завершил сессию за пределами первой десятки. Напарник Кубицы Виталий Петров был лучшим из новичков и часть сессии был шестым, но в итоговой классификации был девятым, уступив Себастьену Буэми и обоим гонщикам Force India; вторым по скорости из дебютантов был Нико Хюлькенберг, который завершил сессию семнадцатым в двух секундах от Петрова. Гонщики Lotus Ярно Трулли и Хейкки Ковалайнен снова были лучшими из новичков, в то время как времена гонщиков Virgin были разделены временами Каруна Чандхока и Бруно Сенны. Единственной серьёзной аварией в сессии стала авария гонщика BMW Sauber Камуи Кобаяси, который повредил переднее антикрыло в одиннадцатом повороте, а после замены новое антикрыло отвалилось при торможении в третьем повороте. У Тимо Глока были проблемы с гидравликой и большую часть сессии он провёл в боксах.

Вторая сессия свободных заездов выдалась сырой. Но обошлось без инцидентов, хотя ни один из гонщиков команды HRT не проехал круга в гоночном ритме, ограничившись лишь выездом Чандхока на установочный круг. Лукас ди Грасси также не смог показать быстрое время из-за проблем с телеметрией. Гонщики McLaren Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон доминировали в этой сессии, опережая большую её часть всех гонщиков на секунду вплоть до последних десяти минут, когда Марк Уэббер и Шумахер сократили отставание. После клетчатого флага Хэмилтон опережал Баттона и Уэббера, а Шумахер был четвёртым. Установивший быстрейшее время в первой сессии Роберт Кубица смог показать лишь одиннадцатое время, в то время как его напарник Петров снова был лучшим из новичков, показав пятое время. Ковалайнен и Lotus в очередной раз были лучшими из новых команд, он смог обеспечить восемнадцатый результат, опередив даже Хайме Альгерсуари из Toro Rosso и отстав всего на три десятых от Фелипе Массы.

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор квалификации Гран-при Австралии 2010 
 Обзор Гран-при Австралии 2010

Примечания 

Гран-при Австралии